Carl Bertilsson (1889-1968), gymnaste suédois
Henrik Bertilsson (né en 1969), footballeur suédois
Per Bertilsson (1892-1972), gymnaste suédois
Simon Bertilsson (né en 1991), joueur de hockey sur glace suédois